

Cinema 
Brivido caldo (Body Heat) – film del 1981 diretto da Lawrence Kasdan

Musica 
Body Heat – album dei Blue System
Body Heat – album di Quincy Jones
Body Heat – singolo di Quincy Jones
Body Heat – singolo dei Roxus
Bodyheat – album di James Brown
Bodyheat – singolo di James Brown